Aureilhan (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Aureilhan (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje